Бијер може да се односи на:

 Бијер (Олорон Сен Мари), насељено место у Француској, у департману Атлантски Пиринеји
 Бијер (По), насељено место у Француској, у департману Атлантски Пиринеји